Поставетите под номер 1 Боб Брайън и Майк Брайън защитаваха титлата си, но отпаднаха още на старта на турнира.

Поставени двойки 
  Боб Брайън /  Майк Брайън (1 кръг)
  Макс Мирни /  Даниел Нестор (2 кръг)
  Микаел Льодра /  Ненад Зимонич (осминафинал)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паеш (четвъртфинал)
  Рохан Бопана /  Айсам-ул-Хак Кюреши (полуфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марчин Матковски (финал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текъу (четвъртфинал)
  Ерик Буторак /  Жан-Жулиен Роже (2 кръг)
  Юрген Мелцер /  Филип Пецшнер (шампиони)
  Кристофър Кас /  Александер Пея (1 кръг)
  Франтишек Чермак /  Филип Полашек (1 кръг)
  Марсело Мело /  Бруно Соареш (2 кръг)
  Марсел Гранолерс /  Марк Лопес (3 кръг, отказват се)
  Едуардо Шванк /  Хуан Игнасио Чела (2 кръг)
  Марк Ноулс /  Ксавие Малис (3 кръг)
  Скот Липски /  Раджив Рам (1 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на САЩ